Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1978 si disputò dall'11 al 27 marzo 1978. Si trattò della 40ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo i Kentucky Wildcats allenati da Joe Hall, al quinto successo della loro storia. Jack Givens venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 32, suddivise per otto in quattro Regioni: East, Mideast, Midwest, West.

East Region

Midwest Region

Mideast Region

West Region

Risultati 
Legenda:
Q = Qualificata automaticamente
L = "at-large bid" (posti assegnati dalla NCAA)

East Region

Midwest Region

Mideast Region

West Region

Final Four

Formazione vincitrice 

Allenatore: Joe B. Hall
Vice-allenatore: Leonard Hamilton

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1978
Campionato di pallacanestro NCAA Division I